«Заключительный аккорд» () — немецкий художественный фильм 1936 года, снятый режиссёром Дугласом Сирком на киностудии Universum Film AG.

Премьера фильма состоялась 24 июля 1936 года.

Сюжет 
Молодая бедная немка Ханна Мюллер отдаёт своего ребенка в приют и его усыновляют известный дирижёр оркестра и его жена. Ханна с новым мужем-мошенником, который присвоил чужие деньги, эмигрирует в Америку. Когда её муж кончает жизнь самоубийством, Ханна возвращается в Германию и стремиться устроится горничной и нянькой в семью дирижёра, где растёт её сын, которого они воспитывают. На почве любви к ребёнку они сближаются. Когда Шарлотта Гарвенберг, жена дирижёра, по глупому совпадению выясняет правду о прошлом Ханны и узнаёт о преступлении её мужа, то увольняет няньку.

Мюллер возвращается, чтобы похитить своего сына, но Шарлотта, которую шантажирует любовник Карл-Отто, от передозировки морфина умирает. Ханна Мюллер подозревается в убийстве, но на суде служанка сообщает, что жена дирижёра перед смертью сказала, что кончает жизнь самоубийством. Ханна и Эрих Гарвенберг, полюбившие друг друга, теперь могут пожениться.

В ролях 
 Мария фон Ташнади — Ханна Мюллер
 Лиль Даговер — Шарлотта Гарвенберг, жена Эриха
 Вилли Биргель — Эрих Гарвенберг, дирижёр
 Мария Коппенхёфер — служанка
 Петер Боссе — сын Ханны
 Теодор Лоос — профессор Оберайт, педиатр
 Альберт Липперт — Карл-Отто, любовник Шарлотты
 Курт Майзель — барон Сальвиани, друг Карла-Отто
 Эрих Понто — судья
 Пауль Отто — прокурор
 Александр Энгель — домовладелец
 Эрна Бергер — ''певица и др.

Награды 
 Prädikat (Знак отличия Министерства пропаганды нацистской Германии) за художественную ценность.
 Лучший музыкальный фильм на 4-м Венецианском международном кинофестивале 1936.

Ссылки 
 
 Заключительный аккорд

Фильмы Дугласа Сирка
Фильмы Германии 1936 года
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-мелодрамы Германии
Художественные фильмы нацистской Германии
Фильмы на немецком языке
Музыкальные фильмы Германии
Фильмы Universum Film AG